Keizerskroon kan zijn:
 Keizerskroon (heraldiek), een speciale kroon in de heraldiek
 Keizerskroon (hoofddeksel), de kroon van een keizer;
 Keizerskroon (plant), een plant;
 Keizerskroon (bier), een biermerk.